Die Liste der Raketenflieger Timmi-Episoden enthält alle bisher erschienenen Episoden der deutschen Kinderserie Raketenflieger Timmi.

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 
 Raketenflieger Timmi auf fernsehserien.de

Episodenliste